РАСО — Российская ассоциация по связям с общественностью
 РАСО — Ростовский академический симфонический оркестр